Hogtown bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hogtown (Florida), ehemalige Gemeinde im Alachua County
 Hogtown (Indiana)
 Hogtown (New York)

Weiteres:
 historischer Spitzname von Toronto, Ontario
 historischer Spitzname von Cincinnati, Ohio